

Cinema 
 The Comeback – film del 1917 diretto da George Marshall
 Chi vive in quella casa? (The Comeback) – film del 1978 diretto da Pete Walker
 The Comeback – film del 1980 diretto da Kit Laughlin

Musica 
 The Comeback – gruppo musicale olandese
 The Comeback EP – EP degli Stars del 2001
 The Comeback – singolo degli Shout Out Louds del 2005
 The Comeback – traccia dell'album The Sellout di Macy Gray del 2010

Televisione 
 The Comeback – serie televisiva statunitense
 Attacco frontale (The Comeback) – episodio di Fuori dal ring
 Il ritorno (The Comeback) – episodio della prima stagione di Unforgettable
 Il ritorno (The Comeback) – episodio della quarta stagione di Wildfire
 La battuta giusta (The Comeback) – episodio della ottava stagione di Seinfeld
 Sotto il cielo di Broadway (The Comeback) – episodio della quarta stagione de Il tocco di un angelo

Pagine correlate 
The Come Back (disambigua)
The Come-Back (disambigua)